En Pologne, Opatkowice peut faire référence à :
 Opatkowice est un village de la voïvodie de Lublin
 Opatkowice est un village de la voïvodie de Mazovie
 Opatkowice, un village du powiat de Proszowice dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Opatkowice est un village de la voïvodie de Sainte-Croix